Echinoptilum är ett släkte av koralldjur. Echinoptilum ingår i familjen Echinoptilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpennor
Echinoptilum